La Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P.(CHEC) es una empresa de servicios públicos mixta con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen general aplicable a las empresas de servicios públicos y a las normas especiales que rigen a las empresas del sector eléctrico; donde sus principales accionistas son EPM Inversiones S.A con el 55,65%, EPM E.S.P con el 24,44%, Infi Caldas con el 12,95% y el resto de accionistas lo componen otros municipios del departamento de Caldas y Risaralda.

Véase también
 Caldas

Referencias 

Empresas de energía de Colombia
Empresas de Caldas